Te amo (che in lingua spagnola significa ti amo) può riferirsi a:
 Te amo – album del 1989 della cantante argentina Andrea del Boca
 Te amo – canzone della cantante barbadiana Rihanna, estratto come quarto singolo dal suo album Rated R